«Chambois» puede referirse a:

Geografía

Francia 
  Chambois, comuna nueva, del departamento francés de Eure.
 Chambois, comuna del departamento francés de Orne.